Erzingen  ist der Name folgender Orte:

 Erzingen (Balingen), Ortsteil der Stadt Balingen im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Erzingen (Klettgau), Ortsteil der Gemeinde Klettgau im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ersingen
 Ertingen